Felice Laudadio – giornalista, scrittore, sceneggiatore, produttore cinematografico, direttore artistico e critico cinematografico italiano
Francesco Laudadio – regista cinematografico e televisivo
Max Laudadio – conduttore televisivo, attore teatrale e conduttore radiofonico italiano